John McClelland (1955-), footballeur nord-irlandais.
 John McClelland (1805–1875), médecin et naturaliste britannique.